Нево

 Нево — историческое название Ладожского озера.
 Нево — гора на западе Иордании.